Alain Bernardin – imprenditore e collezionista d'arte francese
Giorgio Bernardin – calciatore italiano
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre – scrittore e botanico francese
Joseph Louis Bernardin – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense